— японский композитор, автор музыки ряда видеоигр, в частности серий игр Tales, Star Ocean, Valkyrie Profile, Baten Kaitos и Souls.

Карьера 
Сакураба родился 5 августа 1965 года в префектуре Акита (Япония). Обучаясь в университете Мэйдзи, Сакураба стал серьёзно писать музыку и в 1984 году вместе с ударником и вокалистом Гэнтой Кудо создал музыкальную группу Clashed Ice, которая играла прогрессивный рок. После выпуска из университета группу заметил продюсер Синго Уэно и группа подписала контракт с лейблом Made in Japan Records. Вскоре к группе присоединился басист Тэцуя Нагацума и она сменила название на Deja Vu. В 1988 году группа выпустила свой первый и единственный альбом Baroque in the Future, всю музыку для которого написал Сакураба. Несмотря на расформирование группы в 1989 году, в 1991 году Сакураба выпустил похожий по звучанию сольный альбом Gikyokuonsou.

В конце 1989 года Сакураба стал работать композитором в Wolf Team, присоединившись к Масааки Уно и Ясунори Сионо. Связи, которые в это время завёл Сакураба, впоследствии сделали его один из наиболее востребованных композиторов и аранжировщиков. В 1994 году глава Wolf Team Масааки Уно начал работать с Camelot Software Planning координатором и звуковым директором в играх для Sony, Sega и Nintendo. Сакураба работал над множеством игр Camelot Software Planning, в том числе всеми играми серий Mario Golf, Mario Tennis и Golden Sun.

В 1995 году Wolf Team начала работу над прорывной игрой Tales of Phantasia для Namco. Сакураба и его коллега Синдзи Тамура писали музыку для этой и последующих игр серии Tales. В том же 1995 году сотрудники Wolf Team Дзюн Асанума и Ёсихару Готанда при финансовой поддержке Enix основали свою студию tri-Ace. Основными продуктами новой студии стали серии Star Ocean и Valkyrie Profile. Сакураба писал музыку для практически всех игр студии.

В 1999 году бывши сотрудник Wolf Team и tri-Ace программист и звукорежиссёр Хироя Хацусиба основал свою студию tri-Crescendo. Изначально новая студия помогала в работе tri-Ace, но вскоре переключилась и на независимую разработку игр. Вместе с Monolith Soft, tri-Crescendo создала Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, издателем выступила компания Namco. Глава разработки Хацусиба, пригласил Сакурабу написать музыку для игры. Впоследствии они работали вместе над Baten Kaitos Origins и Eternal Sonata.

В 2007 году Сакураба присоединился к большому числу других композитров для аранжировок музыки в Super Smash Bros. Brawl. Он выбрал работу над аранжировкой главной темы предшественницы — Super Smash Bros. Melee. Также он аранжировал «Gourmet Race» из Kirby Super Star, «Jungle Level Ver.2» из Donkey Kong Country, «Mario Tennis / Mario Golf» из Mario Tennis и Mario Golf, «Victory Road» из Pokémon Ruby and Sapphire, «Airship Theme» из Super Mario Bros. 3, «Battlefield Theme», «Final Destination», и «Battle Scene / Final Boss (Golden Sun)» из Golden Sun: The Lost Age.

Сакураба продолжил писать музыку для игр серий, над которыми он работал ранее, в их числе Star Ocean: The Last Hope, Golden Sun: Dark Dawn, Mario Tennis Open, Mario Golf: World Tour, множество игр серии Tales, включая Hearts, Graces, Xillia, Xillia 2, Zestiria, Berseria и Arise. Другими популярными играми, для которых Сакураба написал музыку, стали серия Dark Souls, Kid Icarus: Uprising и Phantasy Star Nova. В 2014 году Сакураба был выбран одним из композиторов для работы над аранжировками в Super Smash Bros. for Nintendo 3DS и Wii U. Его аранжировки получили «Theme from Area 6 / Missile Slipstream» из Star Fox 64 и Star Fox Command, «Battle! (Team Flare)» из Pokémon X and Y, а также «The valedictory elegy» из Baten Kaitos Origins.

Концерты 
В июле 2003 года Сакураба провёл концерт в Токио. Он исполнил мелодии из игр Star Ocean: Till the End of Time, Star Ocean: The Second Story, Star Ocean: Blue Sphere и Valkyrie Profile в стиле прог-рок. В качестве музыкантов в концерте также приняли участие басист Ацуси Хасэгава (член группы Gerard) и ударник Тосихико Накамура. Концерт позднее был выпущен на CD и DVD. Также Хасэгава и Накамура приняли участие в записи нового материала для Star Ocean: Till the End of Time Director’s Cut.

В 2004 году музыканты провели ещё один концерт тем же составом. Этот концерт был меньше по масштабу и включал музыку из Baten Kaitos и оригинальные композиции. В 2006 году был проведён концерт в честь выхода Valkyrie Profile 2: Silmeria.

В сентябре 2011 года Сакураба принял участие в Fantasy Rock Fest 2011 вместе с группой Earthbound Papas возглавляемой композитором серии Final Fantasy Нобуо Уэмацу.

В июне 2015 года принял участие в фестивале серии Tales на арене Иокогама, где вживую исполнил музыку из этой серии игр. В феврале 2017 года исполнил ряд треков из Dark Souls и Tales в парижском концертном зале Плейель. На фестивале серии Tales в 2020 году исполнил оригинальную композицию «Endless Journey», посвящённую двадцатипятилетию серии.

Работы

Компьютерные игры

Фильмы и сериалы

Аранжировки и другое

Примечания

Ссылки 
  
 Дискография в базе VGMdb

Родившиеся в 1965 году
Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы саундтреков к аниме
Кинокомпозиторы Японии
Телекомпозиторы Японии
Рок-музыканты Японии
Музыканты прогрессивного рока
Исполнители симфо-рока